Lucilla ist ein lateinischer weiblicher Name und Namensbestandteil folgender antiker Personen:
 Domitia Lucilla die Jüngere (vor 161), Mutter des römischen Kaisers Mark Aurel
 Annia Aurelia Galeria Lucilla (148/189-181/182), Tochter des römischen Kaisers Mark Aurel und Ehefrau seines Mitkaisers Lucius Verus

Lucilla ist auch ein italienischer weiblicher Vorname, siehe Lucilla (Vorname)

Lucilla bezeichnet außerdem:
 Lucilla (Gattung), Gattung aus der Familie der Scheibchenschnecken
 Lucilla singleyana, Weiße Scheibchenschnecke
 Lucilla scintilla, Grünliche Scheibchenschnecke
 Lucilla (Roman), Roman von Wilkie Collins (englischer Originaltitel: Poor Miss Finch)
 Lucilla (1980), Verfilmung dieses Romans

Siehe auch:
 Lucia
 Lucille
 Lucile